Winnipeg Monarchs může znamenat:

 Winnipeg Monarchs (1906) – amatérský kanadský klub ledního hokeje
 Winnipeg Monarchs (WHL) – kanadský juniorský klub ledního hokeje